Васькина Галина Васильевна (род. , хутор Гашун, Зимовниковский район, Ростовская область) — и. о. главы администрации города Элисты в 2019 году.

Биография 

Васькина Галина Васильевна родилась в  году в Зимовниковском районе Ростовской области в семье животновода Василия Манджиевича Очирова. В 1961 году семья переехала в совхоз Гашунский Яшкульского района Калмыкии. Образование высшее. Окончила ￼￼КГУ. Работала учителем английского языка. В 2019 году назначена главой администрации Элисты.

Ссылки 

Родившиеся в 1957 году
Родившиеся в Ростовской области
Главы Элисты